Colombia
 La Venta – località del deserto del Tatacoa, nota per il giacimento fossilifero del Miocene

Honduras
 La Venta – comune del dipartimento di Francisco Morazán

Messico
 La Venta – sito archeologico pre-colombiano della civiltà degli Olmechi, situato nello stato del Tabasco